Кукуевка — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Круппская волость».

Расположена на севере района, в 15 км к югу от волостного центра, деревни Крупп и в 18 км к востоку от города Печоры.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 14 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-080-D Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Населённые пункты Печорского района